VM i snooker 1987, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 18 april–4 maj 1987. Steve Davis vann turneringen, hans fjärde VM-titel totalt. I finalen slog han överraskningsmannen och tillika regerande världsmästaren Joe Johnson.

Händelser under turneringen 
 För första gången sedan 1951 möttes samma spelare i finalen två år i rad. Den gången var det Fred Davis och Walter Donaldson. Efter årets turnering skulle det inte dröja längre än till början av 1990-talet, då Stephen Hendry och Jimmy White möttes i tre raka finaler 1992 – 1994.

 Stephen Hendry blev den yngste spelaren genom tiderna att nå kvartsfinal i VM, 18 år och 3 månader. Hendry var dessutom den förste skotten i snookerns moderna era (1969 och framåt) att nå kvartsfinal.

 1970-talets sexfaldige världsmästare Ray Reardon gjorde detta år sitt sista framträdande i The Crucible. Efter säsongen föll han från plats 15 till plats 38 på rankingen, och lyckades därefter aldrig mer kvala in till VM.

 Turneringens högsta break, 127 av Steve Davis, är det lägsta högsta breaket i VM under den moderna eran.

 För första gången sedan 1939 var alla fyra semifinalisterna i VM engelsmän.

Resultat

Externa länkar 
 

1987 i Storbritannien
Snookersäsongen 1986/1987
1987
Sportevenemang i Sheffield